Krickau steht für

 Krickau, deutscher Name von Krzyków (Wilków), Ortsteil der Gmina Wilków, Polen

Krickau ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Braune-Krickau, (1880–1957), deutscher Kunsthistoriker
 Joachim Georg Krickau (Joachim Georg Krickan; † nach 1668), braunschweig-lüneburgischer Militär und Feuerwerker, Kupferstecher, Autor und praktischer Arzt
 Nicolej Krickau (* 1986), dänischer Handballtrainer
 Tobias Braune-Krickau (* 1983), deutscher evangelischer Theologe
 Walther Krickau (1907–1946), deutscher Bratschist

Siehe auch:
 Krickow